Владимир Федорович Лавриненко (30 августа 1928 года, Анжеро-Судженск — 18 июля 1983 года, Томск) — советский композитор. Заслуженный работник культуры РСФСР (1976)

Биография 
Родился в рабочей семье, в ранней молодости работал на шахте.

Окончил оркестровое отделение Томского музыкального училища (1951, по классу кларнета), затем — теоретическое отделение там же (1957).

Руководил музыкальными коллективами в Томске, более тридцати лет возглавлял народный хор Томского электролампового завода (1950—1982). Создал вокально-хореографический ансамбль «Сибиринка» при Доме культуры профтехобразования.

Преподавал в Томском музыкальном училище.

Творчество 
Автор свыше 500 музыкальных произведений, в основном, песен. Сотрудничал с поэтами В. Пухначевым, С. Фогельсоном, М. Пляцковским, В. Боковым и др. Произведения включали в свой репертуар Сибирский и Омский народные хоры, хор имени Пятницкого («Зеленый горошек», «Частушки-загадки», «У мосточка возле брода»). Несколько пластинок с произведениями Лавриненко выпустила фирма «Мелодия».

Мелодия песни «К северу от Томска…» на протяжении нескольких десятилетий служит позывными томского областного радио.

Библиография 
На Руси не умолкнут гармони. — Томск: Б. и., 1999.

Дарю тебе песню [Ноты] / В. Ф. Лавриненко . — Томск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, Том. отд-ние, 1975.

Память 
Имя Лавриненко носит сквер у проходной Томского электролампового завода (улица Усова, 6).

Литература 
«Лилия на сердце»// Томский вестник. 2006. № 1 (205)

Примечания

Ссылки 
Краеведческий клуб «Старый Томск». Памяти Лавриненко

Династия. Музыкальная семья Лавриненко-Аржаниковых

Композиторы СССР
Персоналии:Томск